peut désigner :
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
 la  d'infanterie (Royaume-Uni)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  de fusiliers (Union soviétique)